Tokuda ist der Familienname folgender Personen:

 Atsuko Tokuda (* 1955), japanische Badmintonspielerin
 Jill Tokuda (* 1976), US-amerikanische Politikerin der Demokratischen Partei
 Tokuda Kyūichi (1894–1953), japanischer Politiker
 Tokuda Rinsai (1880–1947), japanischer Maler
 Tokuda Shūsei (1872–1943), japanischer Erzähler und Romancier
sowie der Künstlername von:
 Shigeo Tokuda (* 1934), japanischer Pornodarsteller